Neponset ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Neponset (Illinois)
 Neponset (Kalifornien)
 Neponset (Massachusetts)
 Neponset (West Virginia)

Fließgewässer:
 Neponset River, Massachusetts

Ethnie:
 Neponset (Volk), amerikanische Ureinwohner im Osten von Massachusetts lebend.